Lyceum Theatre steht für folgende Theater:

 Lyceum Theatre (London), in West End, London
 Lyceum Theatre (Crewe), in Crewe, Cheshire, England
 Lyceum Theatre (Sheffield), in Sheffield, England 
 Lyceum Theatre (Broadway), am Broadway, New York, Vereinigte Staaten
 Lyceum Theatre (Clovis, New Mexico), in New Mexico, Vereinigte Staaten 
 Royal Lyceum Theatre, in Edinburgh, Schottland